Хангайський гірський хвойний ліс (WWF ID:PA0519) — екорегіон, що охоплює північні схили Хангайських гір у центральній Монголії. Це хвойні ліси помірного поясу, що знаходяться в екологічній зоні Палеарктики. Площа екорегіону — 2849 км². Різноманітності рослин і тварин сприяє відносна ізоляція та низька чисельність людей.

Розташування та опис 
Екорегіон невеликий, лише 100 км із заходу на схід та 25 км з півдня на північ. Він охоплює північні хребти та долини хребта Тарвагатай у хангайських горах, на висотах 2000-2600 метрів. Струмки стікають долинами з півдня на північ, до річки Ідер, що протікає за північною межею екорегіону. Найпівнічніші схили національного парку Тарвагатай Нуруу розташовані в екорегіоні.

Клімат 
Клімат екорегіону — холодний напівпосушливий (BSk за класифікацією Кеппена). Цей клімат характерний для степів.

Флора і фауна 
Екорегіон — це тонка смуга тайги; схили над долинами порослі сибірською модриною (Larix sibirica) і кедром. До великих ссавців належать олень благородний (Cervus elaphus), сарна азійська (Capreolus pygargus) та кабан (Sus scrofa).

Примітки 

Екорегіони Азії